Игнац фон Попиль или Игнаций Попель (нем. Ignatz von Popiel, пол. Ignacy Popiel, 27 июля 1863, Дрогобыч — 2 мая 1941, Бохня, Польское генерал-губернаторство) — австро-венгерский и польский шахматист, участник ряда крупных международных соревнований рубежа XIX—XX вв.

Биография 
Родился в дворянской семье в городе Дрогобыч (сейчас Львовская область Украины). Изучал право в Грацком университете. С 1886 года участвовал в австрийских турнирах. Был библиотекарем в шахматном клубе «Glaser Schachgesellschaft». В период с 1889 по 1892 гг. учился в Ягеллонском университете. После окончания обучения получил лицензию на нотариальную деятельность. Жил и работал во Львове. Играл в местных соревнованиях. В 1894 году участвовал в открытии Львовского шахматного клуба. На церемонии открытия сыграл показательную партию против К. Вейдлиха (обоим помогали консультанты). В период с 1896 до 1902 гг. был одним из сильнейших шахматистов Австро-Венгрии. После неудач в турнирах 1902 года почти отошёл от международной практики. После I Мировой войны жил в Куликове (недалеко от Львова) участвовал в местных львовских соревнованиях. В 1926 г. должен был представлять Львов в чемпионате Польши, но не смог участвовать в турнире: слишком поздно получил приглашение из-за проблем на почте. В 1934 г. в составе сборной Львова стал бронзовым призёром командного чемпионата Польши. В 1937 году переехал в Бохню, где прожил последние годы жизни.

Семья 
Племянник — мастер С. М. Попель, неоднократный чемпион Львова, Парижа, штатов Мичиган и Северная Дакота.

Журналистская деятельность 
Занимался теорией шахмат. Публиковал результаты своих исследований в журналах «Tygodnik Ilustrowany — Przyjaciel Ludu» (рус. Иллюстрированный еженедельник — Друг народа) и «Deutsche Wochenschach». Сотрудничал с редакцией газеты «Варшавский Курьер».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши